Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sentinel :
 Le HMS Centinel (1804) était un brick de 12 canons, anciennement appelé Friendship. Il a été acheté en 1804 et a fait naufrage dans la Mer Baltique en 1812.
 Le HMS Sentinel (1904) était un croiseur d'éclaireurs de la classe Sentinel lancé en 1904 et vendu en 1923.
 Le HMS Sentinel était un destroyer de classe S, rebaptisé  avant d'être lancé en 1942.
 Le HMS Sentinel (P256) était un sous-marin de classe S lancé en 1945 et mis au rebut en 1962.
 Le HMS Sentinel (1975) était un patrouilleur acheté en 1983. Il était auparavant nommé Seaforth Warrior et Edda Sun. Il a été mis en service en 1984 et a été désarmé en 1992. Il a été vendu en 1993.